Алтышево — название населенных пунктов в России:
 Алтышево — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Алтышево — посёлок в Октябрьском сельском поселении Алатырского района Чувашии.
 Алтышево — село в Алтышевском сельском поселении Алатырского района Чувашии.

См. также 
 Алтышево-Люльский